Кубок французької ліги з футболу 2003–2004 — 10-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вперше переможцем став Сошо.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2003

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2003

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2003–2004
Франція
Франція
2003 у французькому спорті
2004 у французькому спорті